

Biologia
 Ila  – altro nome comune della raganella Hyla arborea

Cinema
 Ila  – personaggio del film di Darren Aronofsky Noah

Codici
 ILA  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Illaga (Indonesia)
 ila  – codice ISO 639-3 della lingua ile ape
 ILA  – codice ISO 3166-2:TW di Ilan (Taiwan)

Geografia
Nigeria
 Ila  – città dello stato di Osun
Norvegia
 Ila  – area urbana di Oslo
 Ila  – area urbana di Trondheim
Stati Uniti d'America
 Ila  – città della contea di Madison (Georgia)

Linguistica
 Lingua ila  – lingua del gruppo bantu parlata in alcune zone dello Zambia

Mitologia
 Ila  – figura androgina della mitologia induista
 Ila  – personaggio della mitologia greca, scudiero e amante di Eracle

Persone
 Ila  – cantautrice italiana

Sigle
 International Longshoremen's Association  – sindacato portuale internazionale
 Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (Mostra internazionale dell'aeronautica e dello spazio di Berlino) – salone aeronautico internazionale di Berlino
 Ispettori del Lavoro Associati (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
 ILA  – acronimo in lingua inglese per induced by lymphocyte activation, altro nome con cui è noto il recettore CD137